L'entrée "signer" peut désigner :

 le film de Nurith Aviv sur la culture sourde  lien : Signer
 l'action de signer (un document..) voir signature